Plaats in Indonesië
 Kerep (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kerep (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java